Теймурян — фамилия:

 Теймурян, Андраник (род. 1983) — иранский футболист.
 Теймурян, Сержик (род. 1974) — иранский футболист.

См. также 
 Теймури
 Темурян
 Темурьянц